Plaats in Indonesië
 Kamasan (Klungkung), een plaats in het bestuurlijke gebied Klungkung in de provincie Bali
 Kamasan (Cinangka), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam